C'est une station de radio de Musiques de Grand Theft Auto IV.

 Elle est aussi présente dans Musiques de Grand Theft Auto: The Ballad Of Gay Tony.